Hannes Van der Bruggen, né le  à Alost, est un footballeur belge. Il évolue actuellement au Cercle Bruges comme milieu défensif.

Biographie

En club

En équipe nationale

Statistiques

Palmarès 
  La Gantoise
 Championnat de Belgique
 Vainqueur :  2015

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Alost
Naissance en avril 1993
Footballeur belge
Joueur du KAA La Gantoise
Joueur du KV Courtrai
Joueur du Cercle Bruges